Maria von Hohenzollern (oder Marie von Hohenzollern) ist der Name folgender Personen:

 Maria Antonia Anna von Hohenzollern-Hechingen (1760–1797), Prinzessin von Hohenzollern-Hechingen und durch Heirat Fürstin zu Fürstenberg
 Maria Luise von Hohenzollern-Sigmaringen (1845–1912), Prinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen und durch Heirat Gräfin von Flandern, Prinzessin von Belgien
 Maria von Rumänien (1900–1961), geboren als Prinzessin Marie von Hohenzollern-Sigmaringen, durch Heirat Königin des Königreichs Jugoslawien